

Azië
 Nationaal Stadion (Israël), in Ramat Gan.
 Nationaal Stadion (Koeweit)
 Nationaal Stadion (Oost-Timor)
 Nationaal Stadion (Singapore)
 National Stadium (Kaohsiung), stadion in Taiwan
 National Football Stadium, Papoea-Nieuw-Guinea
 Bahrain National Stadium, Bahrein
 Amman International Stadium, Amman, Jordanië
 Prince Mohammed International Stadium, Zarka, Jordanië
 National Football Stadium (Maldiven), Malé, Maldiven
 Mỹ Đình Nationaal Stadion, Hanoi, Vietnam
 Aleppo International Stadium, Aleppo, Syrië
 Nationaal Sportstadion (Mongolië)

Europa
 Ta' Qalistadion, ook wel 'National Stadium' genoemd, sportstadion in Malta
 Nationaal Stadion (Warschau), in Polen.
 Nationaal Stadion in Lissabon (Portugal), zie Estádio Nacional (Portugal)
 Nationaal Stadion in Andorra la Vella (Andorra), zie Estadi Nacional

Amerika's
 Nationaal Stadion (Barbados)
 Nationaal Stadion (Bermuda), in Hamilton.
 Nationaal Stadion (Jamaica), in Kingston.
 Nationaal Stadion Brasilia (Brazilië), zie Estádio Nacional de Brasília
 Nationaal Stadion in Santiago (Chili), zie Estadio Nacional (Chili)

Afrika
 Nationaal Stadion (Botswana), Gabarone, Botswana
 Nationaal Stadion (Lagos)
 Nationaal Stadion (Sierra Leone), in Freetown.
 Nationaal Stadion (Tanzania), in Dar es Salaam.
 Nationaal Stadion Nyayo, Nairobi, Kenia
 Nationaal Stadion van Peking, in China.
 National Sports Stadium (Zimbabwe), Zimbabwe
 Mandela Nationaal Stadion, Kampala, Oeganda
 Somhlolo Nationaal Stadion, Lobamba, Swaziland
 Cairostadion, Egypte
 Setsotostadion, Maseru, Lesotho
 Abujastadion (ook Abuja National Stadium genaamd), Abuja, Nigeria
 Nationaal Stadion 12 juli (Sao Tomé en Principe), zie Estádio Nacional 12 de Julho